Сугоняко — українське прізвище.

 Сугоняко Олександр Анатолійович (1953) — український політик, економіст і громадський діяч, президент Асоціації українських банків.
 Сугоняко Олександр Леонідович (1958) — український політик.

Українські прізвища